Darum – zamek

Zobacz też:
 Darum/Gretesch/Lüstringen